Roskischne (ukrainisch ; russische Entsprechung Roskoschnoje/Роскошное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Roskischne (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Roskischne (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Roskischne (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Roskischne (Lutuhyne)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Roskischne (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Roskischne (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Roskischne (Polohy)